Медве́деве (до 1948 року — Табулди-Асс, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.